USN — аббревиатура, которая может означать:

 Журнал USN файловой системы NTFS (, ).
 Военно-морские силы США (, ).